Uberlândia (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Uberlândia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Uberlândia Esporte Clube, of kortweg Uberlândia, een voetbalclub in bovengenoemde stad